26 Batalion Saperów (1939)
 26 Batalion Saperów (LWP)